IXE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bajpe, Mangalore, India